Сент-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний схід від Парижа, 120 км на південь від Ліона, 36 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Сент-Круа
 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром